The Way I Feel – album di Gordon Lightfoot del 1967
 The Way I Feel – album di Leonard Nimoy del 1968
 The Way I Feel – album di Sonny Rollins del 1976
 The Way I Feel – album di Remy Shand del 2002
 The Way I Feel – singolo dei Keane del 2019